Moritz (Saksen-Anhalt), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Moritz (voornaam), een jongensnaam
Sankt Moritz, een gemeente in het Zwitserse kanton Graubünden
Moritz (bier), een Spaans biermerk